Torpille#Fonctionnement
Obusite#Le torpillage électrique